Boubacar Traoré – musicista maliano
Boubacar Traorè – calciatore senegalese nato nel 1997
Boubacar Traoré – calciatore maliano nato nel 1999
Boubacar Traoré – calciatore maliano nato nel 2001
Boubacar Traoré – cestista senegalese nato nel 1946